Dornhausen ist der Name von Ortschaften:

 Dornhausen (Geslau), Ortsteil der Gemeinde Geslau, Landkreis Ansbach, Bayern
 Dornhausen (Theilenhofen), Ortsteil der Gemeinde Theilenhofen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern